James Cooper est un nom pouvant désigner:

James Fenimore Cooper (1789-1851), auteur américain
James Cooper (1810-1863), homme politique américain de Pennsylvanie
 (1814-1869), soldat américain
James Graham Cooper (1830-1902), chirurgien et naturaliste américain
 (1840-1889), officier britannique
 (1846-1922), ministre de l'église d'Écosse
James Scott Cooper (1874-1931), bootlegger canadien
James Cooper (1882-1949), homme politique nord-irlandais
James Cooper (1900-1979), homme politique canadien de l'Ontario
 (né en 1982), entraîneur de baseball américain
 (alias Stick Daddy), artiste afro-américain

Voir aussi 
Maison James Cooper, maison historique de Toronto

Cooper, James